Бонанза има више значења:
 Бонанза (Јута)
 Бонанза (Џорџија)
 Бонанза (Арканзас)
 Бонанза (Колорадо)
 Бонанза (Орегон)